Bartolomeo Borghesi (1781-1860), numismate et épigraphiste italien.
 Giovan Battista Borghesi (1790-1846), peintre italien.
 Giovanni Ventura Borghesi (1640-1708), peintre italien.
 Ippolito Borghesi, peintre italien de l'école napolitaine de la fin du .